Ludwig VII. von Hessen-Darmstadt (* 22. Juni  1658 in Darmstadt; † 31. August 1678 in Gotha) war im Jahre 1678 für kurze Zeit Landgraf von Hessen-Darmstadt.

Leben 
Ludwig VII. war der Sohn von Landgraf Ludwig VI. (1630–1678) aus dessen erster Ehe mit  Maria Elisabeth (1634–1665), Tochter von Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf.

1676 wurde er durch Herzog August von Sachsen-Weißenfels in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Er verlieh ihm den Gesellschaftsnamen der Huldreiche und als Motto ergötzet sonderlich. Als Emblem wurde ihm rote Maienblumen zugedacht. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich Ludwigs Eintrag unter der Nr. 865.

Nach dem Tod seines Vaters Ludwig VI. am 24. April 1678 wurde Ludwig VII. Landgraf von Hessen-Darmstadt. Er regierte nur 18 Wochen und 4 Tage und verstarb am 31. August 1678 an den Folgen einer Ruhrinfektion in Gotha, wo er sich eigentlich mit Prinzessin Erdmuthe Dorothea von Sachsen-Zeitz verloben wollte. Sein jüngerer Bruder Friedrich war bereits 1676 nach einem Sturz gestorben. Deshalb folgte Ludwigs Halbbruder Ernst Ludwig in Hessen-Darmstadt nach, der unter Regentschaft von Ludwigs Stiefmutter Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg stand, die Ludwig, wie auch schon sein Vater, testamentarisch zur Regentin bestimmt hatte.

Vorfahren 

Anmerkung: Aufgrund von interfamiliären Heiraten sind Johann Georg I. von Sachsen und seine Frau Magdalena Sibylle gleich zweifache Ur-Großeltern von Ludwig VII. von Hessen-Darmstadt.

Literatur 

Heinrich Künzel: Das Leben und der Briefwechsel des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt [...]. Friedberg und London 1859, S. 3 (Digitalisat)

Weblinks 

Verzeichnis von Leichenpredigten über Ludwig VII.
 

Landgraf (Hessen-Darmstadt)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
Geboren 1658
Gestorben 1678
Mann